Sale el Sol е деветият студиен албум на колумбийската певица Шакира. Издаден е на 19 октомври 2010 година.

Списък с песни

Оригинален траклист 
 „Sale el Sol“ – 3:21
 „Loca“ (с El Cata) – 3:05
 „Antes de las Seis“ – 2:56
 „Gordita“ (с Residente Calle 13) – 3:26
 „Addicted to You“ – 2:28
 „Lo Que Más“ – 2:29
 „Mariposas“ – 3:47
 „Rabiosa“ (с El Cata) – 2:52
 „Devoción“ – 3:31
 „Islands“ – 2:45
 „Tu Boca“ – 3:27
 „Waka Waka (Esto es África)“ (K-Mix) – 3:07
 „Loca“ (с Dizzee Rascal) – 3:13
 „Rabiosa“ (с Pitbull) – 2:52
 „Waka Waka (This Time for Africa)“ (K-Mix) – 3:07

Японско издание (The Sun Comes Out) 
 „Give It Up to Me“ (с Лил Уейн и Тимбъленд) – 3:03
 „Did It Again“ (с Kid Cudi) – 3:47
 „Waka Waka (This Time for Africa)“ (с Freshlyground) – 3:22

Колумбийско, еквадорско и перуанско издание 
 „Gitana“
 „Waka Waka (Esto Es África)“ (Sharam Radio Edit) (с Freshlyground)
 „Waka Waka (Esto Es África)“ (Havana Funk Remix) (с Freshlyground)
 „Loca“ (Freemasons Spanish Club Edit) (с El Cata)
 „Loca“ (Brodicat Beat Beep Remix By Brodicat AKA Brodinski And Mikix The Cat) (с El Cata)
 „Loca“ (Static Revenger Mix Radio Edit) (с El Cata)

iTunes издание 
 „Loca“ (Freemasons Remix) (с Dizzee Rascal) – 3:01

Немско издание 
 „Sale el Sol“ – 3:21
 „Loca“ (с Dizzee Rascal) – 3:13
 „Antes de las Seis“ – 2:56
 „Gordita“ (с Residente Calle 13) – 3:26
 „Addicted to You“ – 2:28
 „Lo Que Más“ – 2:29
 „Mariposas“ – 3:47
 „Rabiosa“ (с El Cata) – 2:52
 „Devoción“ – 3:31
 „Islands“ – 2:45
 „Tu Boca“ – 3:27
 „Waka Waka (This Time for Africa)“ (K-Mix) – 3:07
 „Loca“ (с El Cata) – 3:05
 „Rabiosa“ (с Pitbull) – 2:52
 „Waka Waka (Esto es África)“ (K-Mix) – 3:07
 „Waka Waka (This Time for Africa)“ (с Freshlyground) – 3:22

Албуми на Шакира
Музикални албуми от 2010 година